Евровизия 2022 (; ; ) е 66-oто ежегодно издание на едноименния песенен конкурс.

История 
Песенният конкурс се провежда през май 2022 г. в Пала Алпитур, Торино, Италия, след като „Манескин“ печелят с песента „Zitti e buoni“ с 524 точки за Италия на 22 май 2021 г. в Ротердам, Нидерландия. Това е трета победа за Италия на песенния конкурс (след 1964 г. и 1990 г.). Италианската радио и телевизия RAI е натоварена с домакинството на песенния конкурс. Италия става домакин на песенния конкурс за трети път (след 1965 г. и 1991 г.). Песенният конкурс се състои от два полуфинала на 10 май и 12 май и финал на 14 май 2022 г. Трите шоута се проведат в „Пала Алпитур“ в Торино, която е с капацитет от приблизително 15 000 места. Преди това, залата е била домакин на турнира по хокей на лед по време на зимните олимпийски игри през 2006 г., които също се провеждат в Торино, Италия. Водещи на събитието са Алесандро Кателан, Лаура Паузини и Мика.

На 20 октомври 2021 г. Европейският съюз за радио и телевизия (ЕСРТ) обявява, че 41 страни ще участват на тазгодишното издание на песенния конкурс, като Армения и Черна гора се завръщат след тяхното оттегляне от състезанието през 2021 г. На 25 февруари 2022 г. Европейският съюз за радио и телевизия (ЕСРТ) обявява, че Русия е изключена от участие в песенния конкурс, заради руската инвазия в Украйна, поради което се намалява общият брой на участващите държави до 40.

Победители стават украинската група „Калуш“ с песента „Стефанія“ с 631 точки. Това е трета победа за Украйна (след 2004 г. и 2016 г.). На второ място е Великобритания с 466 точки, като това е 16-ия път в който Великобритания е на второ място (след 1959 г., 1960 г., 1961 г., 1964 г., 1965 г., 1968 г., 1970 г., 1972 г., 1975 г., 1977 г., 1988 г., 1989 г., 1992 г., 1993 г. и 1998 г.). На трето място остава Испания с 459 точки, а на четвърто място е Швеция с 438 точки. Страната-домакин Италия е на 6-то място с 268 точки.

Полуфинали

Първи полуфинал – 10 май 
Първият полуфинал се провежда на 10 май 2022 г. 17 страни участват на първия полуфинал. Италия и Франция също се включват в гласуването. Първоначално Русия е трябвала да участва във втората половина на първия полуфинал, но бива изключена от състезанието поради руската инвазия в Украйна. Страните на цветен фон се класират на финала на състезанието.

Разделени резултати на първия полуфинал

Втори полуфинал – 12 май 
Вторият полуфинал се провежда на 12 май 2022 г. 18 страни участват на втория полуфинал. Великобритания, Германия и Испания също се включват в гласуването. Страните на цветен фон се класират на финала на състезанието.

Разделени резултати на втория полуфинал

Финал – 14 май 
Финалът се провежда на 14 май 2022 г. Финалисти са Голямата петорка (Великобритания, Германия, Испания, страната-домакин Италия и Франция) и 10-те победителя от първия и втория полуфинал.

Разделени резултати на финала

Бележки 
 1. Въпреки че получава същия брой точки като Латвия, Дания е на 13-то място, защото получава по-голям брой точки от зрителите.
 2. Въпреки че получава същия брой точки като Малта, Ирландия е на 15-то място, защото получава по-голям брой точки от зрителите.
 3. Финландия и Сърбия имат еднакъв брой точки от журитата, но Финландия получава точки от журитата на по-голям брой участващи страни (17), в сравнение със Сърбия (13), и така Финландия завършва на по-високо място при гласуването на журитата.
 4. Швеция и Сърбия имат еднакъв брой точки от зрителите, но Швеция получава точки от зрителите на по-голям брой участващи страни (20) в сравнение със Сърбия (19), и така Швеция завършва на по-високо място при гласуването на зрителите.
 5. Малта и Северна Македония имат еднакъв брой точки от зрителите, но Малта получава точки от зрителите на по-голям брой участващи страни (9) в сравнение със Северна Македония (3), и така Малта завършва на по-високо място при гласуването на зрителите.
 6. Въпреки че получава същия брой точки като Чехия, Финландия е на 21-во място, защото получава по-голям брой точки от зрителите.
 7. Гърция и Италия получават еднакъв брой точки при гласуването на журитата. Двете страни получават точки от журитата на един и същ брой участващи страни (26), но Гърция получава 12 точки от журитата на по-голям брой участващи страни (6) в сравнение с Италия (2), и така Гърция завършва на по-високо място при гласуването на журитата.
 8. Румъния и Финландия получават еднакъв брой точки при гласуването на журитата. Двете страни получават точки от журитата на един и същ брой участващи страни (3), както и същия брой от 12, 10 и 8 точки (0). Румъния получава 7 точки от по-голям брой участващи страни (1) от Финландия (0), и така Румъния завършва на по-високо място при гласуването на журитата.
 9. Белгия и Чехия имат еднакъв брой точки от зрителите, но Белгия получава точки от зрителите на по-голям брой участващи страни (2), отколкото Чехия (1), и така Белгия завършва на по-високо място при гласуването на зрителите.

Източници

Външни препратки 
 www.esctoday.com
 www.esc-history.com
 www.eurovision.tv
 www.wiwibloggs.com
 www.eurovision-bulgaria.com

2022
2022 година
2022 година в Европа